Le gare di curling ai XX Giochi olimpici invernali si sono svolte dal 13 al 24 febbraio a Pinerolo, nel Palaghiaccio.

Torneo maschile

Squadre partecipanti
 (Brad Gushue)
 (Markku Uusipaavalniemi)
 (Andy Kapp)
 (David Murdoch)
 (Joël Retornaz)
 (Pål Trulsen)
 (Sean Becker)
 (Peja Lindholm)
 (Ralph Stöckli)
 (Pete Fenson)

Girone all'italiana

Classifica

Semifinali

Finali

Torneo femminile

Squadre partecipanti
 (Shannon Kleibrink)
 (Dorthe Holm)
 (Rhona Martin)
 (Diana Gaspari)
 (Shinobu Aota)
 (Dordi Nordby)
 (Ludmila Privivkova)
 (Anette Norberg)
 (Mirjam Ott)
 (Cassandra Johnson)

Girone all'italiana

Classifica

Semifinali

Finali

Medagliere per nazioni

Altri progetti 

 20
Giochi olimpici
Sport ai XX Giochi olimpici invernali